

Топоніми 
 Бутан — королівство у південно-східній Азії.
 Бутан — село у Врачанській області, Болгарія.

Інше 
 Бутан — насичений вуглеводень, горючий газ.
 Бутан — альтернативна назва камуфляжу «дубок»